-{Dikarya}- je podcarstvo gljiva koje čine podrazdeo -{Ascomycotina}- i -{Basidiomycotina}-. Gljive iz oba podrazdela produkuju dikarione. Mogu biti filamentozne ili jednoćelijske, ali su uvek bez flagela. Dikarya su većinom "više gljive", ali postoje i mnoge anamorfne vrste. Filogenteski, ova dva podrazdela redovno se grupišu. U publikaciji iz 1998. godine, Tomas Kavalije Smit je ovu grupu nazvao Neomycota.

Filogenija 

Klasifikacija carstva gljiva iz 2007. godine rezultat je obimnih istraživanja koja su uključila desetine mikologa i drugih naučnika koji rade na taksonomiji gljiva. Carstvo gljiva se sastoji od sedam razdela, od kojih dva, -{Ascomycota}- i -{Basidiomycota}-, spadaju u podcarstvo Dikarya. Kladogram pokazuje glavnu gljivičnu taksonomiju. Dužine grana na ovom stablu nisu proporcionalne evolutivnim udaljenostima.

Polno razmnožavanje

-{Ascomycota}- 
Razdeo Ascomycota karakteriše formiranje spora koje se nazivaju askospore, zatvorene u posebnoj vreći zvanoj askus. Uglavnom genetske komponente za seksualnu reprodukciju proizvode svi članovi ove grupe.

-{Basidiomycota}- 
Fuzija haploidnih jedara javlja se u bazidijama, u obliku klupka. Ubrzo nakon formiranja diploidne ćelije, javlja se mejoza i rezultujuća četiri haploidna jedra migriraju u četiri, obično spoljašnje ćelije, koje se nazivaju bazidiospore.

Vidi još 
 Taksonomske kategorije

Reference

Spoljašnje veze 
 -{Projekat klasifikacije AFTOL}-

Гљиве